Беретка може да се односи на:
Беретка, врста капе
Бретка,  насеље у Словачкој које је некада носило назив Беретка
Беретка (презиме), мађарско презиме